Raes bezeichnet:
 (9797) Raes, Asteroid des Hauptgürtels

Raes ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Raes (* 1932), belgischer Richter
 Hugo Raes (1929–2013), belgischer Dichter und Schriftsteller
 Roeland Raes (* 1934), flämischer Jurist, rechtsgerichteter Politiker und Negationist

RAeS steht als Abkürzung für:
 Royal Aeronautical Society, eine weltweite Institution, die sich mit den vielseitigen Aspekten der Luft- und Raumfahrt beschäftigt 

Abkürzung